1991 — o ano
1991 (EP) — da cantora Azealia Banks
1991 Darwin — asteroide

Desambiguações de números